Enquiring Minds é primeiro álbum de estúdio da cantora norte-americana Gangsta Boo lançado em 29 de setembro de 1998.

Listas de música

Desempenho nas Paradas 

Álbuns de 1998
Álbuns em língua inglesa
Álbuns de gangsta rap
Álbuns de rap
Álbuns de Gangsta Boo